2 miejscowości w Polsce:
 Klusy – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Ełk
 Klusy – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Orzysz